Op Roland Garros 2011 werden van 22 mei tot en met 4 juni 2011 de enkelspelwedstrijden van de vrouwen gespeeld. De Italiaanse titelverdedigster Francesca Schiavone verloor in de finale van de Chinese Li Na met 6-4 en 7-6. Li werd zo de eerste Chinese die een grandslamtoernooi won.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2011